Швейцария приняла второй раз участие на конкурсе на «Евровидении 1957», проходившем в Франкфурте-на-Майне, ФРГ, 3 марта 1957 года. На конкурсе её вновь представляла Лиз Ассиа с песней «L'enfant que j'étais», выступившая последней, под номером 10. Ассиа не удалось повторить успех прошлого года, в этом году она заняла всего лишь 8 место, получив 5 баллов.

Комментатором конкурса для Швейцарии в этом году стал Жорж Арди (TSR).  Глашатаем от страны стал Мэни Вебер. Ассиа выступила в сопровождении оркестра под руководством Вилли Беркинга.

Национальный отбор 
Национальный отбор прошёл 11 февраля 1957 года в Санкт-Мориц. В отборе приняли участие трое эстрадных певцов: Джо Роланд, Лиз Ассиа и Gianni Ferraresi. Лиз Ассиа, как и год назад, представила 5 песен. Победной песней стала композиция «L’enfant que j'étais». Композиция была выбрана 4-мя региональными жюри.

Страны, отдавшие баллы Швейцарии 
Жюри каждой страны из десяти человек распределяло 10 баллов между понравившимися песнями

Страны, получившие баллы от Швейцарии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1957»